Stare Miasto staat voor Oude Stad, of oude binnenstad
 Stare Miasto (gemeente)
 Stare Miasto (powiat Koniński)
 Stare Miasto (Krakau), de oude stad van Krakau
 Stare Miasto (Toruń), de historische binnenstad van Toruń
 Stare Miasto (Warschau), een wijk in Warschau.
 Stare Miasto (Wrocław), een stadsdeel van Wrocław
 Stare Miasto (Zamość), de oude stad van Zamość